Bendel steht für:

 umgangssprachliche Bezeichnung für den Bonner Stadtteil Godesberg-Nord
 ehemaliger Name des nigerianischen Bundesstaats Edo, siehe Edo (Bundesstaat)
 Weiler in der Gemeinde Ebnat-Kappel

Bendel  ist der Familienname folgender Personen:
 Alois von Bendel (1817–1889), württembergischer Domkapitular und Landtagsabgeordneter
 Beate Bendel (* 1954), deutsche Keramikerin und Malerin
 Carolin Bendel (* 1983) ist der Realname von Poppy J. Anderson
 Bernhard Bendel (1908–1980), deutscher römisch-katholischer Priester
 Emilie Bendel (1839–1915), deutsche Pädagogin, Schulgründerin und Frauenrechtlerin
 Franz Bendel (1833–1874), österreichischer Pianist und Komponist
 Franz Joseph Bendel (1875–1950), deutscher katholischer Theologe, Archivar und Historiker
 Franz Xaver von Bendel (1713–1800), österreichischer Jesuit und Dichter
 Hans Bendel (1814–1853), Schweizer Maler und Illustrator
 Hermann Alfred Bendel (1894–1972), deutscher Jurist, Landrat
 Jochen Bendel (* 1967), deutscher Radio- und Fernsehmoderator
 Johann Bendel (1863–1947), deutscher Heimatforscher
 Josef Bendel (1846–1915), österreichischer Lehrer und Politiker
 Leo Bendel (1868–1940), deutscher Kunstsammler
 Lina Bach-Bendel (1854–1920), österreichische Theaterschauspielerin und Sängerin
 Lydia Bendel-Maidl (* 1963), deutsche römisch-katholische Theologin
 Oliver Bendel (* 1968), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Szientist
 Peter Emiljewitsch Bendel (1905–1989), russischer Maler
 Petra Bendel (* 1965), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Rainer Bendel (* 1964), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer
 Vera Bendel, deutsche Bodybuilderin
 Willi Bendel (1942–2020), deutscher Bodybuilder

Siehe auch:

 Bendl
 Bendler
 Pendel (Begriffsklärung)
 Pendl